Cornelis Koeman Nederlands cartograaf
 Erwin Koeman Nederlands voetballer en coach
 Jac Koeman Nederlands kunstschilder, illustrator, beeldhouwer en keramist
 Lieja Koeman Nederlands atlete
 Martin Koeman Nederlands voetballer
 Ronald Koeman Nederlands voetballer en coach
 Ronald Koeman jr., Nederlands voetbaldoelman

Zie Koemanen voor de Turkse nomadenstam (ook Westelijke Kyptsjaken genoemd)